Karbi People's Force és una organització militar de la nació karbi d'Assam, sorgida després de 1990. El març de 1997 es va unir a la Karbi National Volunteers per formar la United Peoples Democratic Solidarity.

Organitzacions armades d'Assam